A2M est un sigle qui peut désigner:
A2M, Artificial Mind & Movement, abréviation de la nouvelle appellation du studio canadien de développement de jeux vidéo, créé sous le nom de Behaviour Interactive;
A2M, abréviation d'Alpha-2 macroglobuline, une glycoprotéine ayant une importance dans le fonctionnement hépatique;
A2M, prestation visible dans les films pornographiques;
Homonymie
Homonymie d'acronyme